Coppe – comune italiano
coppe – seme delle carte da gioco italiane e spagnole
Albert Coppé – economista e politico belga
Coppé – cantautrice giapponese di musica elettronica
COPPE – Coordenação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

Pagine correlate
Coppa